Литвиненко, Дмитрий: